«Фрилансеры» () — американский фильм режиссёра Джесси Терреро. В главных ролях Роберт Де Ниро, Дана Дилейни, Форест Уитакер и 50 Cent. Съемки проходили в Новом Орлеане, штат Луизиана, а в прокат фильм был выпущен в августе 2012 года.

В ролях 
 Кёртис Джексон (50 Cent) — Мало
 Роберт Де Ниро — Вик Сарконе
 Дана Дилейни — Лидия Вессехо
 Форест Уитакер — Деннис Лару
 Бо Гарретт — Джоуи
 Винни Джонс — Салли
 Анабель Акоста — Син

Производство 
18 февраля 2011 года «Variety» было объявлено, что 50 Cent сыграет главную роль в фильме. Он будет играть роль сына убитого нью-йоркского копа, который вместе с двумя лучшими друзьями поступает в полицейскую академию, а после её окончания он поступает на работу в полицию, где он начинает работать с бывшим напарником своего отца Виком Сарконе.

25 марта 2011 года «Deadline» объявил что Роберт Де Ниро и Форест Уитакер присоединяются к фильму.
4 мая 2011 «Variety» было объявлено что Дана Дилейни присоединяется к фильму, она будет играть главную женскую роль женщины, из темного прошлого героя 50 Cent.

Критика 
В целом фильм получил негативные отзывы критиков. Р. Л. Шаффер из IGN оценил его на 3/10 и написал: «Фрилансеры — это скучная, безжизненная полицейская драма, построенная на клише, основанная на разовых выступлениях Фореста Уитакера и Роберта Де Ниро». Уильям Харрисон с сайта DVD Talk оценил ее на 1,5/5 и написал: «Фильм даёт аудитории то, что она уже видела ранее сто раз, но в более захватывающих полицейских драмах. Эта история о коррупции и возмездии предсказуема, и не особо интересна, а актеры 50 Cent, Роберт Де Ниро и Форест Уитакер мало что делают в кадре, кроме того, что просто передвигаются». Гордон Салливан из DVD Verdict назвал его производной и легко забываемой драмой о полицейских с хорошим актерским составом.

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы-боевики США
Детективные фильмы США
Фильмы-драмы США
Фильмы на английском языке